Silmido je lahko:
 Silmido - otok Južne Koreje v Rumenem morju
 Silmido - film